Жархан () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в Жарханский национальный наслег.

Население составляет  чел. ().

География 
Село находится на левом берегу Чары в 2,5 км к северо-западу от села Токко (адм. центр наслега) и в 55 км к юго-востоку от Олёкминска.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 60 %, эвенки 40 % от 15 человек.

Транспорт 
Автозимник Даппарай—Бясь-Кюёль по реке Чара.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Олёкминского улуса